O  Florida In  é um modelo compacto da Zastava.

Florida In
Veículos com tração dianteira